De tijdrit voor mannen bij de elite staat sedert 1994 op het programma van de wereldkampioenschappen wielrennen.

Geschiedenis 
Het eerste WK wielrennen werd in 1921 gehouden in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De tijdrit in ploegverband werd reeds in 1962 ingevoerd. Daarna zou het nog 32 jaar wachten zijn op de eerste individuele tijdrit. De Brit Chris Boardman kroonde zich in Agrigento tot de eerste wereldkampioen.

Tot op heden wisten twee renners het wereldkampioenschap vier keer te winnen: de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.

Erelijst

Medaillespiegel 

Wereldkampioenschappen wielrennen op de weg